Mediahuis NRC (voorheen NRC Media), een Nederlandse mediagroep, beheerder van onder andere:
 NRC (krant), een Nederlandse krant, eerder NRC Handelsblad geheten
 nrc.next, een voormalige Nederlandse ochtendkrant
 Nieuwe Rotterdamsche Courant, een voorganger van NRC Handelsblad
 Nationale Referentiecollectie (NRc), een archeologische kennisbank
 National Research Council (Verenigde Staten), een Amerikaanse wetenschappelijke organisatie
 Nederlandse Reclame Code
 Nederlandsche Rijwiel Centrale (N.R.C.), een voormalig Nederlands fietsmerk
 Netherlands Reformed Congregations, een kerkverband in de Verenigde Staten en Canada
 Nuclear Regulatory Commission, Amerikaanse toezichthouder op de civiele toepassingen van nucleaire technologie
 NRC Group, een Noors-Zweeds spoorwegbedrijf